FK Petrovac (Montenegrijns: ОФК Петровац) is een Montenegrijnse voetbalclub uit Petrovac.

Nadat Montenegro zich in 2006 afscheurde van Servië werd er een eigen competitie opgericht. FK Zeta, Budućnost Podgorica en Jedinstvo Bijelo Polje speelden in de hoogste klasse van Servië en Montenegro, de overige clubs werden gerekruteerd uit lagere klassen.

Erelijst 
 Beker van Montenegro
 2009

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; width: 100%; text-align: center;"
|-
! width=5%|Seizoen
! width=5%|№ 
! width=5%|Clubs
! width=15%|Divisie
! width=5%|WG
! width=5%|W
! width=5%|G
! width=5%|V
! width=5%|Saldo
! width=5%|Punten
! width=5%| 
|-
| 2007 || 6 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 10 ||10 ||13 || 24–37 || 40 || 394
|-
| 2008 || 8 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 8 ||12 ||13 || 36–46 || 36 || 447
|-
| 2009 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 12 || 5 ||16 || 42–57 || 41 || ??
|-
| 2010 || 8 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 10 || 6 ||17 || 38–49 || 36 || 331
|-
| 2011 || 9 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 8 ||11 ||14 || 26–38 || 35 || 241
|-
| 2012 || 5 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 13 || 9 ||11 || 36–39 || 48 || 226
|-
| 2013 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 8 ||14 ||11 || 36–42 || 38 || 282
|-
| 2014 || 5 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 11 || 13 || 9 || 37–31 || 46 || 282
|-
| 2015 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 12 || 7 || 14 || 30–35 || 43 || 306
|-
| 2016 || 11 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 8 || 9 || 16 || 33–51 || 33 || 278
|-
| 2017 || 9 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 11 || 6 || 16 || 30-50 || 39 || 269
|-
| 2018 || 9 || 10 || Prva Crnogorska Liga || 36 || 9 || 11|| 16 || 25-40 || 38 || 254
|-
| 2019 || 7 || 10 || Prva Crnogorska Liga || 36 || 13 || 8 || 15 || 40–45|| 47 || 256
|-
|}

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt OFK Petrovac

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 

Petrovac, FK